Иван Васильевич Мусиенко (1919, Грицовка — ?) — советский деятель, председатель Черновицкого облисполкома. Депутат Верховного Совета УССР 7—8-го созывов (1967—1974). Член Ревизионной комиссии КПУ в 1966—1976 г.

Биография 
Родился в 1919 году в селе Грицовка (ныне Талалаевского района Черниговской области).

Член ВКП(б) с 1946 года.

Находился на партийной и советской работе. До 1962 года — 1-й секретарь Садгорского районного комитета КПУ Черновицкой области.

До декабря 1965 года — 1-й секретарь Новоселицкого районного комитета КПУ Черновицкой области.

6 декабря 1965 — 17 июня 1973 года — председатель исполнительного комитета Черновицкого областного совета депутатов трудящихся.

Потом — на пенсии.

Награды 
 Орден «Знак Почёта» (20.08.1969);
 медали.

Ссылки 
 Справочник по истории Коммунистической партии и Советского Союза 1898—1991.

Депутаты Верховного Совета Украинской ССР 7-го созыва
Депутаты Верховного Совета Украинской ССР 8-го созыва
Члены Ревизионной комиссии КП Украины
Председатели Черновицкого облисполкома
Первые секретари районных комитетов КП Украины
Делегаты XXIV съезда КПСС
Делегаты XXIII съезда КПСС